Послематчевые буллиты:
 Послематчевые буллиты в хоккее с шайбой используются для определения победителя при ничейном счёте;
 Послематчевые буллиты в хоккее на траве используются для определения победителя при ничейном счёте.